Сантомера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-де-Мурсия. Занимает площадь 44,2 км². Население — 16 106 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Покровителем города считается Дева Мария Розария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Santomera

Муниципалитеты Мурсии